Il doppio del torneo di tennis South African Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rodolphe Gilbert e Guillaume Raoux che hanno battuto in finale Martin Sinner e Joost Winnink 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Gary Muller /  Danie Visser (primo turno)

 Donald Johnson /  Kent Kinnear (primo turno)
 Marius Barnard /  Brent Haygarth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1995
ATP Tour 1995